

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Dąbry – część wsi Rzepiennik Strzyżewski w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Dąbry – część wsi Stanisław Górny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice